20-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин проходил с 18 по 25 августа 2019 года в Сеуле (Южная Корея) с участием 13 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система квалификации 
Одно место гарантировала себе команда страны-организатора (Южная Корея), 10 путёвок распределены по итогам предыдущего чемпионата (Япония, Таиланд, Южная Корея, Китай, Вьетнам, Тайвань, Казахстан, Филиппины, Казахстан, Иран, Австралия) и ещё 5 мест предоставлены представителям (из числа ещё не квалифицировавшихся) пяти зональных ассоциаций Азиатской конфедерации волейбола (восточноазиатской, центральноазиатской, западноазиатской, юго-восточной Азии, Океании). Место квалифицировавшейся в качестве хозяйки чемпионата Южной Кореи и отказавшихся от участия Вьетнама и Филиппин заняли Гонконг, Новая Зеландия и Филиппины (11—13-я команды по итогам чемпионата 2017). От центральноазиатской ассоциации заявлена Индия, от ассоциации юго-восточной Азии — Индонезия. От восточноазиатской, западноазиатской и ассоциации Океании дополнительных заявок не поступило.

Система проведения чемпионата 
13 команд-участниц на первом этапе были разбиты на четыре группы, в которых команды играли в один круг. Первичным критерием при распределении мест являлось общее число побед, затем количество набранных очков, соотношение партий, соотношение игровых очков, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражение 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. По две лучшие команды из групп второй стадии вышли в полуфинал и разыграли 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

По подобной системе 9—13-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 

 18 августа: Южная Корея — Иран 3:0 (25:17, 25:9, 25:14).
 19 августа: Южная Корея — Гонконг 3:0 (25:10, 25:14, 25:22).
 20 августа: Иран — Гонконг 3:0 (25:20, 25:15, 25:15).

Группа В 

 18 августа: Казахстан — Австралия 3:0 (25:19, 25:20, 25:21); Япония — Индия 3:0 (25:12, 25:14, 25:8).
 19 августа: Япония — Казахстан 3:0 (25:19, 25:23, 25:18); Австралия — Индия 3:1 (18:25, 25:17, 25:16, 25:22).
 20 августа: Япония — Австралия 3:0 (25:11, 25:21, 25:8); Казахстан — Индия 3:1 (21:25, 25:16, 25:19, 25:18).

Группа С 

 18 августа: Таиланд — Тайвань 3:1 (20:25, 25:13, 25:22, 25:20).
 19 августа: Тайвань — Новая Зеландия 3:0 (25:12, 25:22, 25:13).
 20 августа: Таиланд — Новая Зеландия 3:0 (25:9, 25:13, 25:15).

Группа D 

 18 августа: Китай — Шри-Ланка 3:0 (25:11, 25:9, 25:12).
 19 августа: Китай — Индонезия 3:0 (25:15, 25:19, 25:12).
 20 августа: Индонезия — Шри-Ланка 3:0 (25:13, 25:15, 25:16).

Второй этап (за 1—8 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 
А1, С1, А2, С2.

 22 августа: Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:22, 25:13, 25:19); Таиланд — Иран 3:0 (25:16, 25:21, 25:13).
 23 августа: Тайвань — Иран 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:12); Южная Корея — Таиланд 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:21).

Группа F 
В1, D1, В2, D2.

 22 августа: Китай — Казахстан 3:0 (25:23, 25:12, 25:15); Япония — Индонезия 3:0 (25:19, 25:21, 25:13).
 23 августа: Казахстан — Индонезия 3:0 (25:19, 25:15, 25:18); Китай — Япония 3:2 (14:25, 25:11, 25:21, 18:25, 15:12).

Второй этап (за 9—13 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 
А3, С3.

 22 августа: Гонконг — Новая Зеландия 3:0 (25:18, 25:15, 25:19).

Группа H 
В3, D3, В4.

 22 августа: Индия — Шри-Ланка 3:2 (25:27, 25:13, 28:30, 25:10, 15:5).
 23 августа: Австралия — Шри-Ланка 3:0 (25:17, 25:17, 25:15).

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
24 августа
 Индия — Гонконг 3:0 (25:19, 25:14, 25:22).
 Австралия — Новая Зеландия 3:2 (25:13, 25:20, 24:26, 26:28, 15:9).

Матч за 11-е место 
25 августа
 Гонконг — Новая Зеландия 3:1 (16:25, 25:13, 25:15, 25:17).

Матч за 9-е место 
25 августа
 Австралия — Индия 3:2 (22:25, 22:25, 25:22, 25:21, 15:12).

Плей-офф за 5—8 места

Полуфинал 
24 августа
 Тайвань — Индонезия 3:1 (25:20, 25:18, 23:25, 28:26).
 Казахстан — Иран 3:0 (25:17, 25:21, 26:24).

Матч за 7-е место 
25 августа
 Иран — Индонезия 3:2 (25:27, 18:25, 25:20, 25:13, 15:13).

Матч за 5-е место 
25 августа
 Казахстан — Тайвань 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:21).

Плей-офф за 1—4 места

Полуфинал 
24 августа
 Япония — Южная Корея 3:1 (22:25, 25:23, 26:24, 28:26).
 Таиланд — Китай 3:1 (23:25, 25:22, 34:32, 25:23).

Матч за 3-е место 
25 августа
 Южная Корея — Китай 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 

 : Мивако Осанаи, Нанами Сэки, Тамаки Мацуи, Юри Ёсино, Маи Ирисава, Мию Накагава, Митика Ямада, Минами Нисимура, Харуна Сога, Маю Исикава, Сион Хираяма, Рэна Мидзусуги, Юки Нисикава, Котоми Осаки. Тренер — Нобору Аихара.

 : Пиянут Панной, Понпан Коэтпрат, Татдао Нуэкчанг, Плеумчит Тинкао, Онума Ситтирак, Ватчарея Нуанчам, Ванитчая Луангтонгланг, Вилаван Апиньяпонг, Нотсара Томком, Малика Кантонг, Чатчу-Он Моксри, Юпа Саниткланг, Тичакон Бонлерт, Тикампон Чангкев. Тренер — Данат Сриватчараметакул.

  Южная Корея: Ли Со Ён, Ли Чжу А, Йым Хе Сон, Ким Хе Чжин, Ким Хэ Ран, Ли На Ён, Ха Хе Чжин, Пак Ын Чжин, О Чжи Ён, Ким Ён Гун, Ким Со Чжи, Ян Хё Чжин, Ли Чжэ Ён, Пё Сын Чжу. Тренер — Стефано Лаварини.

Индивидуальные призы 

MVP
  Маю Исикава
Лучшие нападающие-доигровщики
  Ким Ён Гун
  Маю Исикава
Лучшие блокирующие
  Ян Ханью
  Нитика Ямада
 
Лучшая связующая
  Нотсара Томком
Лучшая диагональная нападающая
  Харуна Сога
Лучшая либеро
  Пиянут Панной

Примечания

Ссылки и источники 
 20-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин на сайте AVC
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
2019 год в волейболе